Ко́нкурс пе́сни «Еврови́дение 2008» (; ; ) — стал 53-м конкурсом песни «Евровидение». Он прошёл с 20 по 24 мая 2008 года в Белграде (Сербия). Страна получила право проведения конкурса, выиграв финал конкурса «Евровидение—2007».

В 2008 году впервые победителем конкурса стал представитель из России — Дима Билан с песней «Believe». Второе место заняла Ани Лорак — «Shady Lady», представительница Украины, третье — Каломира из Греции — «Secret combination», четвёртое — Сирушо из Армении — «Qele Qele».

Ведущими конкурса были Желько Йоксимович и Йована Янкович. Йоксимович стал одновременно и композитором сербской песни «Oro», которую исполнила Елена Томашевич, выступавшая от Сербии.

Дима Билан из России и Шарлотта Перелли из Швеции выступили по второму разу от своей страны.

Формат 
Формат конкурса «Евровидение-2008» был утверждён на 50-й встрече телевизионного комитета Европейского вещательного союза, прошедшего 1 октября 2007 года в Вероне. Формат включал в себя проведение двух полуфиналов конкурса. Таким образом, только Франция, Германия, Испания, Великобритания и страна-организатор Сербия автоматически приняли участие в финале конкурса. Все остальные страны были разбиты на два полуфинала, которые прошли 20 и 22 мая 2008 года.

Другое нововведение включает в себя новую систему квалификации из полуфиналов в финал. Из каждого полуфинала вышли 9 лучших стран по итогам телеголосования и 1 страна по итогам голосования запасных жюри стран. Таким образом, из каждого полуфинала вышло по 10 стран, а число участников финала составило 25.

Разделение стран на полуфиналы 
24 января 2008 38 стран (все, кроме большой четверки и победителя прошлого года Сербии) были разделены на 6 корзин исходя из истории голосования и географического положения:

А затем каждая из корзин разделена на две половины. Одна попала в первый полуфинал, а вторая − во второй.

Главный приз конкурса 
Главным призом конкурса, который получил Дима Билан, стал хрустальный микрофон. Это достаточно точная копия микрофона, который получила Лиз Ассиа, победительница первого конкурса песни Евровидение, прошедшего в 1956 году в Швейцарии. Главный приз Диме вручила победительница прошлого Евровидения Мария Шерифович.
Ани Лорак получила приз «Сердце Евровидения».

Концепция и визуальный дизайн 

Концепция конкурса Евровидение 2008 — слияние двух рек Дуная и Савы, «Слияние звука». Реки сливаются в виде скрипичного ключа, который стал символом Евровидения этого года.

Первый полуфинал выдержан в теме «Город». Открыло его выступление с названием «Видео убило радиозвёзд», которое включило в себя попурри турбофолк-кавер-версий на известнейшие песни «Евровидения» прошлых лет. Интервал-актом стало выступление, связывающее традиционную сербскую музыку с джазом и фанком. На сцене появились Слободан Тркуля, группа «Балканополис» и оркестр голландской метрополии.

Второй полуфинал прошёл под девизом «Реки». Открывало его выступление «Сербия для начинающего», где организаторы познакомили зрителей с Сербией. Интервал-акт второго полуфинала был исполнен балетом народного театра из Белграда «Кто там поет». Была также приглашена победительница первого конкурса Евровидение, прошедшего в 1956 году Лиз Ассиа.

Финал конкурса, который прошёл под девизом «Слияние» открыла победительница Евровидения 2007 Мария Шерифович, которая исполнила ремикс победившей в прошлом году песни «Молитва». В интервал-акте во время зрительского голосования выступал оркестр Горана Бреговича.

Видео-открытки между выступлениями рассказывали о странах, готовящихся к выступлению. Люди различных профессий (например, прыгуны, танцоры, маляры, скейтеры) разными способами на белом фоне рисовали флаг страны, которая выступит после открытки. Также поверх этого на национальном языке стран писалось «письмо в Белград», несущее какую-то шутку. Исключением из этого правила стала видео-открытка Сербии, на которой появились все участники предыдущих открыток, а вместо письма была написана фраза «Добро пожаловать в Сербию!» на всех языках стран-участниц.

Участники 
Цветом отмечены: прошедшие в финал и выбранные:

Не принимающие участия в 2008 году 
  — не участвует в конкурсе из-за приостановки членства в Европейском вещательном союзе с 1993 года
  — страна однажды приняла участие в конкурсе в 1980, но с тех пор больше не участвует из-за Израиля
  — бойкотирует конкурс с 2006 года из-за преобладания восточноевропейского голосования
  — отказалась от участия в конкурсе из-за преобладания восточноевропейского голосования
  — бойкотирует конкурс с 1997 года
  — бойкотирует конкурс с 1999 года

Вернувшиеся исполнители 
 : Шарлотта Перелли (1 место Евровидения 1999)
 : Дима Билан (2 место Евровидения 2006)
 : Роберто Мелони (16 место в составе «Bonaparti.lv» Евровидения 2007)
 : Регина Оск (бэк-вокал Евровидения 2001, 2003 и 2005)

1-й полуфинал 
Прошел 20 мая 2008.

2-й полуфинал 
Прошел 22 мая 2008.

Финал 
'''Финалисты:
 «Большая четвёрка»: Франция, Германия, Испания и Великобритания;
 страна-хозяйка Сербия;
 9 лучших песен 1-го полуфинала по голосам телезрителей + выбор жюри (10-я страна);
 9 лучших песен 2-го полуфинала по голосам телезрителей + выбор жюри (10-я страна).

Результаты

Карта: результаты финала

Таблица результатов

1-й полуфинал

2-й полуфинал

Финал

12 баллов в финале

Обвинения в фальсификации результатов конкурса 
29 мая 2008 года было опубликовано заявление исполняющего обязанности главы Национальной телерадиокомпании Украины Василия Илащука о том, что победа Димы Билана на конкурсе Евровидение 2008, проходившем 24 мая того же года в Белграде, — результат фальсификаций. Его мнение было поддержано некоторыми другими официальными лицами СМИ Украины, Великобритании и многими другими европейскими странами. По мнению большинства стран Европы, победу одержала Ани Лорак, которая представляла Украину.

Британский теле- и радиоведущий  открыто выразил сомнения в объективности зрительского голосования, заявив, что победа Димы Билана была одержана по политическим причинам, а не на основе его музыкального таланта; к тому же Воган утверждал, что победа России была предрешена ещё до начала конкурса.

Премия Марселя Безансона 
Премия Марселя Безансона (англ. Marcel Bezençon Awards) впервые была вручена на «Евровидении-2002» в Таллине (Эстония) лучшим песням финалистов фестиваля. Учредители — Кристер Бьоркман (представитель Швеции на Конкурсе песни «Евровидение-1992») и Ричард Хэрри (участник шведской поп-группы «Herreys», в качестве участника от Швеции победил в Конкурсе песни «Евровидение-1984»). Название премия получила в честь создателя песенного конкурса. Награды вручаются по трём категориям: «лучший исполнитель», «лучший композитор» и «приз зрительских симпатий».

OGAE 
Организация Générale des Amateurs de l’Eurovision (более известная как OGAE) является международной организацией, которая была основана в 1984 году в Финляндии. Организация представляет собой сеть из более чем 40 фан-клубов по всей Европе и за её пределами, и является неправительственной, неполитической и некоммерческой компанией. Стало ежегодной традицией для OGAE, что голосование длится до главного музыкального конкурса «Евровидение», что позволило участникам из более чем 40 клубов голосовать за их любимые песни.

Премия Барбары Декс 
В 1997 году утверждена премия, вручающаяся ежегодно участнику Евровидения, имеющему самый нелепый образ. Премия была названа в честь участницы из Бельгии, которая вышла в платье собственного дизайна.

Примечания

Ссылки 

 Белград-2008 на официальном сайте Евровидения
 Евровидение 2008 — все песни
 Eurovision